Itaúsa - conglomerado brasileira
 Itaú Unibanco - instituição bancária brasileira
 Itaú Holding - extinta holding financeira
 Itaucard - cartão de crédito baseada no banco
 Itaú Administradora de Consórcios - consórcio baseada em banco
 Espaço Itaú de Cinema - uma rede de cinema
 Itaú CorpBanca - um banco do chile
 Itaú Cultural - um instituto cultural
 Itaú (Rio Grande do Norte) - município brasileiro no estado do Rio Grande do Norte
 Itaú de Minas - município brasileiro no estado de Minas Gerais

Desambiguação